И́мре Надь (): Надь, Имре (1896—1958) — премьер-министр Венгрии (1953—1955, 1956), участник восстания 1956 года, вызвавшего введение сил Организации Варшавского договора в Венгрию
 Надь, Имре (1933—2013) — венгерский пятиборец, чемпион Олимпийских игр в Риме (1960)
 Надь, Имре (1941—2011) — канадский саблист венгерского происхождения